Black Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Black Creek Township (Missouri)
 Black Creek Township (North Carolina)
 Black Creek Township (Ohio)
 Black Creek Township (Pennsylvania)